Шульц () — немецкая фамилия.

Известные носители

А 
 Шульц, Адальберт (1903—1944) — немецкий генерал-майор, участник Второй мировой войны.
 Шульц, Аксель (род. 1968) — немецкий боксёр.
 Шульц, Алексей Михайлович (род. 1953) — русский художник, генеалог.
 Шульц-Люпиц, Альберт (1831—1899) — немецкий агроном, автор ряда научных трудов о сельском хозяйстве.
 Шульц, Александр (1892—?) — российский легкоатлет.
 Шульц, Александр Францевич (1823—1907) — тайный советник, управляющий III отделением СЕИВК.
 Шульц, Альберт (1802—1893) — немецкий литературовед, известный под псевдонимом Сан-Марте.
 Шульц, Альвин (1838—1909) — историк искусства и культуры, профессор Пражского университета.
 Шульц, Альфред (1903—1990) — немецкий футболист, а также футбольный тренер.
 Шульц, Андреас (род. 1951) — немецкий гребец.
 Шульц, Андрей (1910—2006) — латвийский художник.
 Шульц, Антон (конец XVII—после 1736) — датский королевский медальер немецкого происхождения, один из первых медальеров России петровского времени.
 Шульц, Антон Отто Леопольд Александрович фон (1792—1842) — российский врач, доктор медицины, действительный статский советник. 
 Шульц, Алекс (род. 1993) — немецкий диджей и музыкальный продюсер.
 Шульц, Арсений Леонидович (1910—1976) — русский и советский художник, график.

Б 
 Шульц, Барбара Кристин Мария (более известна под псевдонимом Кристин; род. 1978 — немецкая певица.
 Шульц, Бастиан (род. 1985) — немецкий футболист.
 Шульц, Бруно (1892—1942) — польский писатель и художник.

В 
 Шульц, Вальтер (1893—1968) — немецкий виолончелист и музыкальный педагог.
 Шульц, Василий Карлович (1826—1883) — русский военный моряк, литератор, литературовед. Сын К. И. Шульца.
 Шульц, Вернер (1878—1944) — немецкий гематолог.
 Шульц, Вернер (1950—2022) — немецкий политик.
 Шульц, Виктор Львович (1908—1976) — советский гидролог.
 Шульц, Вильгельм Фёдорович (1852—1891) — российский военный моряк, капитан 2-го ранга.
 Шульц, Вилли (1897—1944) — немецкий офицер, спасший 25 евреев из минского гетто.
 Шульц, Вилли (род. 1938) — немецкий футболист.

Г 
 Шульц, Гавриил Александрович (1903—1984) — советский скульптор, искусствовед, заслуженный художник РСФСР.
 Шульц-Генке, Гаральд (1892—1953) — немецкий психиатр.
 Шульц, Генри (1893—1938) — американский экономист, педагог.
 
 
 Шульц, Георгий Фёдорович (1853—1908) — русский филолог.
 
 Шульц, Говард (род. 1953) — американский бизнесмен.
 Шульц, Густав Константинович фон (1871—1946) — российский и финский морской офицер, мемуарист.

Д 
 Шульц, Даниэль (1615—1683) — польский художник немецкого происхождения, придворный живописец эпохи Барокко.
 
 Шульц, Джеймс Уиллард (1859—1947) — американский писатель, путешественник, этнограф.
 Шульц, Джессика (род. 1985) — американская кёрлингистка сборной команды США.
 Шульц, Джефф (род. 1986) — канадский хоккеист, защитник.
 Шульц, Джордж (1920—2021) — госсекретарь США.
 Шульц, Дик (1917—1998) — американский профессиональный баскетболист.
 Шульц, Дмитрий Иванович (1893 (?) — 1930) — лидер и создатель секты Единый Храм в СССР.
 Шульц, Доминик (1797—1860) — польский историк и педагог.
 Шульц, Дональд (род. 1978) — южноафриканский герпетолог.
 Шульц, Дуайт (род. 1947) — американский актёр.

Е 
 Шульц, Егор Христианович (Георг Юлиус) (1808—1875) — российский врач, писатель, переводчик известный под псевдонимом Dr. Bertram; отец Эллы Адаевской, брат генерала Морица Христиановича Шульца.

И 
 
 Шульц, Инго (род. 1975) — немецкий легкоатлет, который специализировался в беге на 400 метров.
 
 Йозеф Шульц (1840—1917) — чешский архитектор, дизайнер, преподаватель и реставратор.

Й 
 
 Шульц-Киллицки, Йозефина (1791—1880) — немецкая оперная певица.

К 
 Шульц, Казимир (1824—1887) — польский историк.
 Шульц, Карел (1899—1943) — чешский писатель, поэт, журналист.
 
 
 Шульц, Крис (1960—2021) — игрок в американский и канадский футбол.
 Шульц, Кристап Кристапович (Вейланд-Шульц) (1885—1987) — чемпион мира по классической борьбе, артист цирка.
 Шульц, Кристиан (род. 1983) — немецкий футболист.
 Шульц, Кузьма (конец XVII—после 1733) — японец Соза, попавший в начале XVIII в. в Россию.

Л 
 Шульц, Лев Александрович (Léon, Lev, Leff Schultz) (1897—1970) — русский, французский художник, ювелир, философ, изобретатель, публицист.
 Шульц, Лео (1865—1944) — немецко-американский виолончелист, композитор, педагог.
 Шульц, Леопольд-Иосиф (1743—1814) — австрийский юрист и государственный деятель.
 Шульц, Либеготт Отто Конрад Конрадович (1772—1840) — лютеранский пастор и писатель.

М 
 Шульц, Майк (род. 1981) — американский сноубордист-паралимпиец.
 Шульц, Макс Вальтер (1921—1991) — немецкий писатель, публицист, литературный критик.
 Шульц, Максимилиан Фёдорович (1862—1919) — русский вице-адмирал, последний командир крейсера «Новик».
 Шульц, Марвин (род. 1995) — немецкий футболист, играющий на позиции полузащитника.
 Шульц, Марина (род. 1994) — израильская художественная гимнастка, участница Олимпийских игр.
 Шульц, Марианна Викторовна (род. 1973) — российская актриса театра, кино и озвучивания, Заслуженная артистка Российской Федерации.
 Шульц, Марк (род. 1960) — американский борец, чемпион олимпийских игр, брат Дейва Шульца
 Шульц, Маркус (род. 1975) — немецкий диджей и продюсер электронной музыки.
 Шульц, Мартин (род. 1955) — немецкий политик.
 Шульц, Матиас (род. 1982) — аргентинский гандболист.
 
 Шульц, Михаэль — немецкий композитор, более известный как Михаэль Преториус (1571—1621).
 Шульц, Мориц Христианович (1806—1888) — русский генерал, участник Крымской войны; брат писателя Егора Христиановича (Георга Юлиуса) Шульца.
 Шульц, Мэтт (род. 1972) — американский актёр и музыкант.
 Шульц, Мэттью (род. 1983) — американский рок-музыкант.

Н 
 Шульц, Надежда Карловна (1839—1917) — врач, бактериолог, доктор медицины (1877), заведующая патолого-бактериологическим кабинетом Императорского института экспериментальной медицины.
 Шульц, Надежда Павловна фон (более известна под фамилией Шипова; 1795—1877) — первая начальница женского училища в Царском селе.
 Шульц, Ник (род. 1982) — канадский хоккеист.
 Шульц, Нико (род. 1993) — немецкий футболист.
 Шульц, Николас (род. 1994) — австралийский профессиональный шоссейный велогонщик.
 Шульц, Нильс (1807—1838) — польский и канадский революционер-повстанец.

О 
 Шульц, Ольга Николаевна (1897—1975) — русская актриса (сценический псевдоним — Андровская).
  (1872—1947) — русский, финский литературовед, лектор Хельсинкского университета; исследователь, в числе прочего, творчества Ф. М. Достоевского.
 Шульц, Отто Ойген (1874—1936) — немецкий ботаник.

П 
 
 Шульц, Питер (род. 1956) — американский учёный.
 Шульц, Пауль — активист НСДАП и лидер Чёрного рейхсвера.

Р 
 Шульц, Радослав (род. 1967) — польско-немецкий скрипач и дирижёр.
 Шульц, Райнгольд Асафович (род. 1949) — российский и немецкий писатель, общественный деятель, представитель этнических немцев стран бывшего СССР.
 Шульц, Рихард (1906—1997) — преподаватель романских языков, деятель эсперанто-движения.
 Шульц, Робин (род. 1987) — немецкий диджей и музыкальный продюсер.
  — латышский писатель, руководитель Латышского литературного общества.

С 
 
  (1907—1996) — финская шведоязычная писательница.

Т 
 
 Шульц, Трей Эдвард (род. 1988) — американский режиссёр и сценарист.

Ф 
 
 Шульц, Феофил Иванович (1823—1897) — русский архитектор.
 Шульц, Фердинанд (1821—1897) — немецкий органист, композитор и хоровой дирижёр.
 Шульц, Франц (род. 1991) — чилийский футболист, играющий на позиции полузащитника.
 Шульц, Фредерик (род. 1983) — немецкий микробиолог.
 
 Шульц, Фриц В. (1884—1962) — немецкий художник-маринист. иллюстратор.

Х 
 Шульц, Хайнц (род. 1935) — немецкий боксёр, бронзовый призёр Олимпийских игр 1964 года.
 Шульц, Хоуи (1922—2009) — американский профессиональный баскетболист, бейсболист и тренер.

Ч 
 Шульц, Чарльз Монро (1922—2000) — американский художник-карикатурист.

Э 
 Шульц, Эвальд Карлович (1869−1941) — русский и эстонский военный моряк, капитан 1-го ранга.
 Шульц, Эгон (1943—1964) — национальный герой ГДР.
 Шульц, Элла Георгиевна (более известна под фамилией Адаевская; 1846—1926) — русский композитор, пианистка и этномузыковед.
 Шульц, Эмиль (1938—2010) — немецкий боксёр.
 Шульц, Эрвин (1900—1981) — бригадефюрер СС, командир айнзацкоманды 5.
 Шульц, Эрнст (1879—1906) — датский легкоатлет.

Ю 
 Шульц, Юрий Францевич (1923—2005) — советский и российский антиковед, историк медицины.
 Шульц, Юхан Титрих (1754—1807) — шведский художник-маринист.

Я 
 Шульц, Ян (1899—1953) — чешский шахматист, мастер.

Составные фамилии 
 Вассерман-Шульц, Дебби (род. 1966) — американский политик-демократ еврейского происхождения, депутат Палаты представителей Конгресса США.
 Захарченко-Шульц, Мария Владиславовна (урождённая Лысова; 1893—1927) — политическая деятельница Белого движения.
 
 Шульц-Маккарти, Бренда (род. 1970) — нидерландская профессиональная теннисистка.
 Шульц-Нойдамм, Хайнц (1899—1969) — немецкий график, плакатист, иллюстратор.
 Шульц фон Ашераден — дворянский и баронский род.
 Шульц фон Ашераден, Вильгельм Васильевич (1740—1792) — барон, генерал-поручик РИА.
 Шульц фон Ашераден, Карл Фридрих (1720—1782) — лифляндский политик и просветитель; ландрат. 
 Шульц фон Тун, Фридеман (род. 1944) — немецкий психолог.
 Шульц-Шулецкий, Ян (1662—1704) — польский историк, юрист, педагог.
 Шульц-Шульценштайн, Карл Генрих (1798—1871) — немецкий ботаник, миколог, физиолог и профессор медицины.
 Шульц-Эвлер, Андрей Васильевич (1852—1905) — польский и российский пианист и композитор.

Псевдонимы и прозвища 
 Голландец Шульц (Артур Флегенхеймер; 1902—1935) — американский гангстер германо-еврейского происхождения.

Прочее 
 Альберт Шульц Айсхалле — ледовый дворец в Вене.
 Шульц-88 — национал-социалистическая радикальная группировка, действовавшая на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области с апреля 2001 до марта 2003 года.
 Шокер ( англ. Shocker), настоящее имя Герман Шульц (Herman Schultz) — вымышленный персонаж, суперзлодей комиксов «Marvel».
Шульц — до 1942 г. название села Луговское в Марксовском районе Саратовской области.

См. также 
 Шульц (фамилия)
 Шульце
 Шульцы

Примечания